Brian Liebenberg (né en 1979), joueur sud-africain de rugby à XV qui a joué en équipe de France.
 Chris Liebenberg (né en 1934), banquier et ministre des finances d'Afrique du Sud de 1994 à 1996.
 Courtney Liebenberg (née en 1987), coureuse cycliste namibienne.
 Hanro Liebenberg (né en 1995), joueur sud-africain de rugby à XV, frère de Wiaan Liebenberg.
 Christiaan Rudolph Liebenberg dit Tiaan Liebenberg (né en 1992), joueur sud-africain de rugby à XV.
 Wiaan Liebenberg (né en 1992), joueur sud-africain de rugby à XV, frère de Hanro Liebenberg.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand